Джи́ма — фамилия. Известные носители:

 Джима, Валентин Иванович (род. 1965) — советский и украинский биатлонист.
 Джима, Юлия Валентиновна (род. 1990) — украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка.